Dani Pérez puede hacer referencia a:

 Dani Pérez (músico), batería español de Heavy Metal y fusión, componente de Saratoga, Stravaganzza y Skizoo.
 Daniel Pérez Masip, es un ex baloncestista profesional español.
 Daniel Pérez Otero, baloncestista profesional español.
Daniel Pérez Córdova, futbolista profesional venezolano.
Daniel Pérez Guerrero, futbolista español.